2-й розыгрыш Чемпионата наций КОНКАКАФ, организованного КОНКАКАФ, состоялся с 28 марта по 10 апреля 1965 года в Гватемале. В финальной части турнира участвовали 6 сборных. Они в однокруговом турнире определили чемпиона и призёров.

Отборочный турнир

Матчи

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1965 на RSSSF

1965
1965 год в футболе